Bieg kobiet na dystansie 5 km stylem klasycznym podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1976 w Innsbrucku został rozegrany 7 lutego. Wzięły w nim udział 44 zawodniczki z 14 państw. Mistrzynią olimpijską w tej konkurencji została reprezentantka Finlandii Helena Takalo.

Wyniki

Bibliografia 
  

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1976